Митрополичьи палаты

 Митрополичьи палаты (Крутицкое подворье)
 Митрополичьи палаты (Львов)
 Митрополичьи палаты (Ярославль)